Hovedgård har flere betydninger
 Hovedgård: En hovedgård er en større landbrugsejendom eller herregård hvortil der var tilknyttet forskellige privilegier.
 Hovedgård (by): En stationsby i Ørridslev Sogn, Horsens Kommune.
 Hovedgård (herregård): En herre- eller hovedgård i Ørridslev Sogn, Horsens Kommune.